MoU:

 MoU (метрический показатель) — minutes of use, метрический показатель равный количеству использованных минут абонентом оператора связи.
 MoU (Меморандум) — memorandum of understanding. Меморандум, многостороннее соглашение между партиями или компаниями описывающее общую линию действия .